Jon Flanagan puede referirse a:
 John Flanagan (atleta) (1873–1938), atleta tres veces campeón olímpico.
 John Flanagan (futbolista escocés) (1944-2013), futbolista británico que jugó para el St. Johnstone, Partick Thistle y Clyde
 Jon Flanagan (1993-), futbolista británico que juega para el Liverpool FC.